Lochem (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
Lochem (stad), de hoofdplaats van die gemeente